Сакван Беркович (; ) — канадский литературный и культурный критик, который провёл большую часть своей жизни, преподавая в США. В течение академической карьеры, охватывающей пять десятилетий, он считался одним из самых влиятельных и противоречивых фигур своего поколения в области современной американистики.

Образование и научная карьера 
Беркович родился в Монреале, Квебек, его имя было составлено из двух имен анархистов: Сакко и Ванцетти, которые были казнены за шесть лет до его рождения. Сын русско-канадского художника Александра Зейликовича Берковича (1891—1951) и Брайны Аврутик (1894–1956), родом из Херсона. Сестра — художница Сильвия Эри (род. 1923).

Получил степень бакалавра гуманитарных наук в  (1958) и доктора философии в  (1965). (С тех пор он получил почётные степени от обоих учреждений: низшую степень в Concordia в 1993 году и высшую степень в Клермонте в 2005 году).

Беркович преподавал в Брандейсе, Калифорнийском университете в Сан-Диего, Принстоне, а с 1970 по 1984 год в Колумбийском университете. С 1984 до выхода на пенсию в 2001 году он преподавал в Гарварде, где он занимал the Powell M. Cabot Профессорство в американской литературе (место профессора ранее занимал Перри Миллер). Он был избран членом Американской академии искусств и наук в 1986 году. Беркович также участвовал в качестве приглашённого преподавателя во многих академических программах, в том числе: the School of Criticism and Theory at Dartmouth, the Bread Loaf School of English, Tel-Aviv University, the University of Rome, the École des Hautes Études in Paris, the Chinese Academy of Social Studies in Beijing, the Kyoto University Seminar in Japan, и в Академии Наук в Москве. Он получил учёные награды за выдающие жизненные достижения в Ранней Американской Литературе (2002 год), премию the Jay B. Hubbell за выдающиеся достижения в области американского литературоведения (2004), и премию the Bode-Pearson за выдающиеся достижения в области американских исследований(2007) .

Сочинения

Ранние работы 
Ранние книги Берковича, «Пуританские Происхождение американского Я» и «Американской иеремиаде» (наряду с его отредактированными сборниками по типологии и Американского пуританского воображения) представили новую интерпретацию структуры выражения и чувства, это изложено в письменной работе in Пуританской новой Англии. Они предложили:

 важность библейской типологии в пуританской Новой Англии мысли;
 центральность воображения в трудах Новой Англии пуритане;
 соотношение между воображением, религиозным убеждением, а также с культурно-историческим контекстом;
 центральность текста в процессе общинного самоопределения, из колонии в провинции к национальной государственности, от пуританской использования священного писания к Декларации независимости и Геттисбергскому посланию, а также в рамках национальной литературной традиции; и из всех этих четырех точек зрения,
 понимание происхождения в Новой Англии пуританизма своеобразного способа выражения и убеждения, что является результатом «американской» идентичности.
Работа Берковича в это время была подвергнута критике с видом на духовную и нравственную ценность пуритан. Это указывает на центральный аспект его подхода: пуританское наследие как риторической модели культурной преемственности. Он видел пуританское «поручение» в качестве прото-капиталистического предприятия, которое предлагало единственное убедительное обоснование для современного сообщества расширяющейся в крупной современной нации. Что сделало его привлекательным с самого начала, на этом был основан не только его религиозный акцент; это была риторика, через которую проходили стойкие (так как замечательно адаптируются, гибкие) религиозные формы влияния светской концепции Пуритане «своей миссии Нового Мира». В то время как другие колонисты в Новой Франции, Новой Испании, Новом Амстердаме понимали себя эмиссарами европейской империи, Пуритане Новой Англии отвергали «старый мир». Вместо этого они сосредоточили их имперское предприятие по смыслу, что они читают в их Новом мире: «Америка», как новая земля обетованная, которая должна молвить об обетованной земле нового современного мира. В течение следующих двух столетий их видение было открыто в священно-светской символике, той, которая (изменила формы, чтобы приспособить изменение времени) питала риторику новой идентичности, Соединенных Штатов Америки, как «Америка».

Поздняя работа 
Благодаря его исследованию выразительной культуры пуританской Новой Англии, Беркович продвинулся вперед, в XIX и XX веков, к описанию своеобразной националистической идеологии, с участием отличительной стратегии либеральной культуры. Это стремление привело к главным книгам девяностых годов, Бюро «The Scarlet Letter» и The Rites of Assent (а также его отредактированные сборники по восстановлению Американской Истории Литературы и Идеологии и Классической Американской Литературы), которые в действительности «завершили написание Истории Американской либеральной культуры, начатой в предыдущей работе — это история, которая определяет способ провокации, в Соединенных Штатах, акты уничтожения инакомыслия ставятся на службу видение консенсуса». В более значительной степени, Беркович утверждал, что именно стратегия американского плюрализма, вызывает инакомыслие-политическое, интеллектуальное, эстетическое и научное, как утопию (прогресс) и антиутопию (катастрофу) — для того, чтобы сориентировать ее в подтверждение Американских идеалов. Аргумент спровоцировал полемику с правой и левой стороны. Справа, он порицал в качестве центральной фигуры поколение выскочек Новых Американцев: с левой стороны, он был отмечен, как консенсус-историк, который поддерживает идею американской исключительности. Отчасти в ответ на его критики, Беркович имеет квалифицированный анализ в серии его очерков, признание режима основного сопротивления идеологии внутри демократического либерализма; подробно огромную возбуждающую силу американских идеалов, экономических и эстетических; настаивая на постоянной силе риторики Америки завербовать саму утопию как оплот культуры. 

В 2004 году Беркович завершил 20-летний проект в качестве главного редактора многотомной Кембриджской истории Американской литературы, которая была названа «Без сомнения, и без серьёзного конкурента, научная история нашего поколения».

Примечания 

Англоквебекцы
Литературные критики Канады
Преподаватели Колумбийского университета
Члены Американской академии искусств и наук
Преподаватели Гарвардского университета
Преподаватели Принстонского университета
Выпускники Рид-колледжа
Выпускники Университета Клермонт-Грэдуэйт
Почётные доктора Университета Конкордия